Podbablje Gornje je naselje u općini Podbablje, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Zemljopis 
Naselje se nalazi zapadno od Hršćevana i sjeverno od Podosoja.

Stanovništvo 
Do 1931. iskazivano pod imenom Podbablje, a do 1991. pod imenom Gornje Podbablje. Od 1857. do 1921. sadrži podatke za naselje Grubine, a u 1857. i 1869. za naselje Podosoje, općina Runovići, u 1857., 1869. i 1921. za naselje Kamenmost, a u 1869. i 1921. za naselje Drum.

Izvori 

Naselja u sastavu Općine Podbablje